Tređaja ima više značenja:
 Tređaja (Areco)
 Tređaja (Piza)